Carl Meyer (ur. 1855) – niemiecki architekt
 Carl Meyer (ur. 1981) – nowozelandzki wioślarz